Oxygen est une police d’écriture linéale créée par Vernon Adams en 2011 pour le thème graphique Oxygen Project de l’environnement de bureau KDE4. Une variante à chasse fixe est publiée en .

Bibliographie 
 
 

Police d'écriture sans empattement
Police d'écriture latine
Police d'écriture open source